Aceasta este lista serialului de televiziune Johnny Test care este difuzat pe posturile de televiziune : Kids' WB, Cartoon Network și Teletoon. Aproape în toate numele episoadelor se strecoară numele Johnny. Singura excepție este când numele lui Johnny este scris doar cu un simplu J într-un nume.

Referințe și note

Johnny Test